Andy Aitkenhead (né le  à Glasgow en Écosse — mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Aitkenhead commence sa carrière professionnelle avec les Sheiks de Saskatoon dans la Prairie Hockey League. En 1932, il rejoint les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey et pour sa première saison, il remporte la Coupe Stanley. Il perd cependant son poste de titulaire lors de la saison 1934-1935 au profit de Dave Kerr et est envoyé à Portland où il passera l'essentiel du reste de sa carrière jusqu'en 1941

En 1987, il est intronisé au temple de la renommée des sports de l'Oregon.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1921-1922 || Terriers de Yorkton || N-SSHL || 6 || 3 || 3 || 0 ||  ||  || 2,38 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1922-1923 || St. George de Saskatoon || N-SJHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1922-1923 || Quakers de Saskatoon || M-Cup || 2 || 1 || 0 || 1 ||  ||  || 1,5 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1923-1924 || Nationals de Saskatoon || SCSHL || 5 || 4 || 0 || 1 ||  ||  || 0,86 ||  || 1 ||  || 2 || 1 || 1 || 0 ||  ||  || 2,5 ||  || 0 || 
|-
| 1923-1924 || Nationals de Saskatoon || Coupe Allan || 2 || 1 || 1 || 0 ||  ||  || 3,5 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1924-1925 || Terriers de Yorkton || SIHA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1925-1926 || Empires de Saskatoon || N-SSHL || 4 || 4 || 0 || 0 ||  ||  || 3 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1925-1926 || Empires de Saskatoon || Coupe Allan || 2 || 0 || 1 || 1 ||  ||  || 3,86 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1926-1927 || Sheiks de Saskatoon ||  || 32 || 14 || 15 || 3 ||  ||  || 2,97 ||  || 7 ||  || 4 || 1 || 3 || 0 ||  ||  || 1,75 ||  || 0 || 
|-
| 1927-1928 || Sheiks de Saskatoon || PrHL || 28 || 18 || 5 || 5 ||  ||  || 1,42 ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1928-1929 || Indians de Springfield || Can-Am || 40 || 13 || 14 || 13 ||  ||  || 1,36 ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1929-1930 || Buckaroos de Portland || PCHL || 36 || 20 || 10 || 6 ||  ||  || 0,94 ||  || 16 ||  || 4 || 1 || 3 || 0 ||  ||  || 2 ||  || 0 || 
|-
| 1930-1931 || Buckaroos de Portland || PCHL || 35 || 12 || 15 || 8 ||  ||  || 1,74 ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1931-1932 || Tigers du Bronx || Can-Am || 33 || 16 || 13 || 4 ||  ||  || 2,18 ||  || 4 ||  || 4 || 0 || 1 || 1 ||  ||  || 2,31 ||  || 0 || 
|-
| 1932-1933 || Rangers de New York || LNH || 48 || 23 || 17 || 8 ||  ||  || 2,16 ||  || 3 ||  || 8 || 6 || 1 || 1 ||  ||  || 1,6 ||  || 2 || 
|-
| 1933-1934 || Rangers de New York || LNH || 48 || 21 || 19 || 8 ||  ||  || 2,27 ||  || 7 ||  || 2 || 0 || 1 || 1 ||  ||  || 1 ||  || 1 ||
|-
| 1934-1935 || Rangers de New York || LNH || 10 || 3 || 7 || 0 ||  ||  || 3,64 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1934-1935 || Arrows de Philadelphie || Can-Am || 1 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 2 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1934-1935 || Buckaroos de Portland || NWHL || 21 || 11 || 4 || 6 ||  ||  || 1,9 ||  || 5 ||  || 3 || 1 || 2 || 0 ||  ||  || 1,33 ||  || 1 || 
|-
| 1935-1936 || Buckaroos de Portland || NWHL || 40 || 18 || 14 || 8 ||  ||  || 1,62 ||  || 5 ||  || 3 || 1 || 2 || 0 ||  ||  || 1,58 ||  || 0 || 
|-
| 1936-1937 || Buckaroos de Portland || PCHL || 40 || 22 || 13 || 5 ||  ||  || 1,8 ||  || 7 ||  || 3 || 3 || 0 || 0 ||  ||  || 1 ||  || 0 || 
|-
| 1936-1937 || Clippers de Spokane || PCHL || 1 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 0 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1937-1938 || Buckaroos de Portland || PCHL || 42 || 16 || 18 || 8 ||  ||  || 1,95 ||  || 5 ||  || 2 || 1 || 1 || 0 ||  ||  || 2 ||  || 0 || 
|-
| 1938-1939 || Buckaroos de Portland || PCHL || 48 || 31 || 9 || 8 ||  ||  || 2,38 ||  || 9 ||  || 5 || 4 || 1 || 0 ||  ||  || 2 ||  || 1 || 
|-
| 1938-1939 || Seahawks de Seattle || PCHL || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 3 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1939-1940 || Buckaroos de Portland || PCHL || 40 || 17 || 18 || 5 ||  ||  || 2,45 ||  || 4 ||  || 5 || 1 || 4 || 0 ||  ||  || 3,4 ||  || 0 || 
|-
| 1940-1941 || Buckaroos de Portland || PCHL || 1 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 2 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 

| 106 || 47 || 43 || 16 ||  ||  || 2,34 ||  || 11 ||  || 10 || 6 || 2 || 2 ||  ||  || 1,48 ||  || 3 ||

Références 

Naissance en mars 1904
Joueur écossais de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Joueur des Indians de Springfield (1926-1932)
Joueur des Rangers de New York
Champion de la Coupe Stanley
Décès en octobre  1968
Gardien de but de hockey sur glace
Scotto-Canadien
Naissance à Glasgow